Джамоат імені Худойо́ра Раджа́бова () — джамоат у складі Восейського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Осмонбіка.

До 4 жовтня 2011 року джамоат називався Пахтакорський.

Населення — 22376 осіб (2010; 21794 в 2009).

До складу джамоату входять 16 сіл:

Примітки 

Джамоати Восейського району